

Astronomia 
 11363 Vives – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Vivès – comune francese situato nel dipartimento dei Pirenei Orientali nella regione dell'Occitania

Persone 
 Anatole de Vivès (1802-1884) – generale francese
 Bastien Vivès (1984) – fumettista francese
 Carlos Vives (1961) – cantautore, chitarrista, pianista e attore colombiano
 Enric Valor i Vives (1911-2000) – scrittore spagnolo
 Gérard Vivès (1962) – attore francese
 Giuseppe Vives (1980) – ex calciatore italiano
 Guillem Vives (1993) – cestista spagnolo

 Jean Vivès (...) – pattinatore di figura su ghiaccio francese
 Joan Enric Vives i Sicília (1949) – arcivescovo cattolico spagnolo
 Josep Manyanet i Vives (1833-1901) – presbitero e religioso spagnolo
 Juan Luis Vives (1492-1540) – filosofo e umanista spagnolo
 Juan Vivès (1945) – rivoluzionario cubano
 Martin Vivès (1905-1991) – pittore francese
 Vincent Vivès (1967) – accademico e docente francese
 Xavier Pascual Vives (1972) – allenatore di pallacanestro spagnolo

Pagine correlate 
 Aigues-Vives